Weismann ist der Familienname folgender Personen:

 August Weismann (1834–1914), deutscher Arzt, Zoologe und Evolutionsforscher
 Augustus Weismann (1809–1884), deutsch-amerikanischer Apotheker und Politiker
 Diez Weismann (1900–1982), deutsch-amerikanischer Geiger
 Ehrenreich Weismann (1641–1717), lutherischer Geistlicher
 Gerd Weismann (* 1950), deutscher Kabarettist
 Immanuel Weismann (1683–1745), deutscher Mediziner
 Itzchak Weismann (* 1961), israelischer Orientalist
 Jakob Weismann (1854–1917), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Friedrich Weismann (1678–1760), deutscher Mediziner
 Jork Weismann, österreichischer Modefotograf
 Julia Weismann (1898–1965), deutsche Komponistin und Gattin von Alfred Kerr, siehe Julia Kerr
 Julius Weismann (1879–1950), deutscher Komponist
 Leonore Weismann (1868–1944), österreichische Schriftstellerin und Heimatdichterin, siehe Susi Wallner
 Leopold Weismann (1905–1993), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Robert Weismann (1869–1942), preußischer Staatssekretär
 Steffi Weismann (* 1967), Schweizer Künstlerin
 Wilhelm Weismann (1900–1980), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Willi Weismann (1909–1983), deutscher Verleger und Herausgeber

Siehe auch:
 Weisman
 Weissman
 Weißmann
 Weisemann